VM i snooker 1969 räknas som början av den moderna eran för världsmästerskapen i snooker. Efter att VM i flera år avgjorts genom utmanarmatcher, återgick man nu till det ursprungliga formatet med en utslagsturnering. Åtta spelare deltog, däribland 1960-talets dominant John Pulman (obesegrad i sju utmanarmatcher), Joe Davis' yngre bror Fred Davis, som redan vunnit VM tre gånger, biljardvärldsmästaren Rex Williams och nordirländaren Jackie Rea, som vunnit alla irländska snookermästerskap utom ett sedan 1947!

Men det var dags för en ny generation att ta över. 1970-talet dominerades av walesaren Ray Reardon och engelsmannen John Spencer, den sistnämnde vann detta år den första av sina tre VM-titlar.

Ett rekord som fortfarande står sig är Rex Williams' seger med 25-4 över Bernard Bennett, det är det minsta antalet frames som en spelare fått med sig i en såhär lång VM-match. Kvartsfinalerna avgjordes alltså i bäst av 49 frames, medan semifinalerna och finalen var bäst av 73 frames. Finalen tog en vecka att spela. Matcherna var utspridda i flera olika arenor i England. Finalen spelades i Victoria Hall i London.

Resultat

Externa länkar 
 

1969 i Storbritannien
Sportåret 1969
1969
Sportevenemang i London